Atelierwoning (architectuur)
Atelierwoning (Warffum)